Las siglas ADE pueden corresponder a:

 Administración y dirección de empresas.
 Departamento de Educación de Arizona (en inglés, Arizona Department of Education).
 Amplitud de Distribución Eritrocitaria.
 Asociación de Directores de Escena de España.
 Alianza Democrática Española.
 Explorador de datos de Azure (en inglés, Azure Data Explorer).
 Amsterdam Dance Event.
 Acción Democrática Española, partido político fundado en 1977

Siglas